Небосло́в — музыкальный коллектив из Москвы. Исполняет песни собственного сочинения. Музыкальные стили: инди, пост-рок, рок, рок-н-ролл, блюз, регги, ска, панк, альтернативный рок, прогрессивный рок, арт-рок, фолк-рок, эксцентрика, рэп, пародии.

За время своего существования группа записала более двадцати альбомов, среди которых музыкальные сказки по мотивам произведений Туве Янссон «Муми-тролль и Шляпа Волшебника» (2007), «Муми-тролль и комета» (2012), «Мемуары Муми-папы» (2018). Участники группы были организаторами фестиваля «КОСМОФЕСТ», который проводится с 2006 года. Группа активно выступает в России и за её пределами, снимает фильмы и клипы. Постоянный участник фестивалей «Космофест», «Платформа», «Дивные берега» и др.

Состав 
По состоянию на декабрь 2021 года официальный состав группы таков:
 Илья Небослов (бас-гитара, гитара, укулеле, вокал)
 Оксо (гитара, клавиши, бэк-вокал)
 Kate Herwagen (клавиши, мелодика, бэк-вокал)
 Александр Брагин (электрогитара)
 Александр Умняшов (ударные)

История

2002 год 

«Небосло́в» был образован весной 2002 года Ильёй Прозоровым (голос, гитара) и Андреем «Дюшей» Юренковым (голос, гитара) как акустический дуэт, исполняющий песни собственного сочинения. Первое выступление состоялось в апреле 2002 года в клубе «Плеханов». Программа, с которой они выступают в 2002-м году, называется «Чернотроп». Часть песен из этой программы позже выйдет на архивном альбоме «История, ч.1. Чернотроп» (2002). Записываются и репетируют они в строительной бытовке, где работают охранниками.

2003 год 
Зимой к группе присоединяются Сергей Лучников (голос, гитара) и Роман Смоленцев (голос, гитара). Илья берёт бас-гитару, Дюша пересаживается за барабаны, и группа становится электрической.

В феврале Сергей покидает «Небослов», а в марте появляется Кирилл Алексеев (голос, гитара). Илья, Дюша, Роман и Кирилл — классический состав группы, а март 2003 года считается Днём рождения «Небослова».

Весной 2003-го состоялись первые концерты нового состава группы в центре реабилитации «Точка Опоры» и клубе «На Крутицах». Иногда к ним присоединяется Сауле Пинкодова, играющая на тамбурине и варгане.

Первое полноценное электрическое выступление состоялось 16 июня 2003 года в московском «Р-клубе». К группе присоединились Сергей Кукота (гитара) и Евгений Глухов (клавишные).

В июле 2003 года группа выступает на Грушинском фестивале, а вернувшись приступает к записи первого альбома. Альбом был записан в августе 2003 года в подмосковном ДК «Чулково». В период записи альбома Дюша в отъезде, а на барабанах играет Максим Чумак.

Альбом под названием «Летний альбом» вышел в октябре 2003 года, его презентация состоялась в культовом московском клубе «Форпост». С тех пор группа часто выступала в «Форпосте», считая этот клуб лучшим в Москве.

20 декабря к группе присоединилась Стася Фофонова (голос, клавишные).

2004 год 
Выходят два концертных альбома «Небослова» — «Live in Форпост, ч.1» и «Небослов и… Точка!». В первой половине года группа также пытается записать студийный электрический альбом, но записывает только 6 песен, которые впоследствии появятся на архивном альбоме «История, ч.2» (2004).

Осенью 2004 года группа записывает весёлый акустический альбом «Яблоки украли». Его презентация состоялась в Форпосте в декабре того же года.

2005 год 
В январе группа приступает к записи полноценного студийного электрического альбома в студии клуба «Форпост». Альбом под названием «Интерактивность 07» будет презентован в московском ЦДЖ (Центральном доме журналистов) в ноябре.

В сентябре-октябре группа снимает свои первые клипы на песни «Проверка на вшивость» и «Песни сырости». До этого клипы «Небослова» монтировались большей частью из концертных и репетиционных видеосъёмок.

26 ноября в программе «Лаборатория» на «Радио-Культура» проходит первый радиоэфир группы. В течение часа музыканты отвечают на вопросы, ставят треки с последнего альбома и исполняют песни живьём.

После этого группу покидает клавишник Евгений Глухов, впоследствии принимающий участие в музыкальных сказках «Небослова».

В группу приходит Андрей Капустин (голос, барабаны).

2006 год 
2006 год явился судьбоносным в истории группы.

Зимой проходят съёмки фильма про рассказу «Vice Versa». Но фильм будет смонтирован только в 2008-м и выйдет под названием «Анахрен».

В марте 2006-го Илья пишет песни по сказке Туве Янссон «Муми-тролль и Шляпа Волшебника», показывает их остальным участникам группы и они решают записать музыкальную сказку.

В апреле-мае, находясь в Киргизии, Илья и его друг Александр Марусев придумывают фестиваль космической музыки «Космофест».

В июне группа впервые выступает на фестивале «Пустые Холмы» на свободной сцене. По результатам этого двухчасового выступления вышел концертный альбом.

В июле Илья знакомится с лидером зеленоградской группы «Аэроглиф» Владом Жигаловым, который впоследствии станет клавишником «Небослова».

В августе «Небослов» впервые выступает в украинском городе Путивле на фестивале «Золотая кувшинка» (организатор — московская художница и арт-директор клуба «АРТ’ЭРИА» Нина Кибрик). Концерт проходит на причале на живописной реке Сейм. На этом концерте к группе впервые присоединяется Соня Власова-Кибрик (скрипка), ставшая впоследствии участницей группы.

В сентябре выходит альбом «Яблоки Вернули».

В октябре 2006 года «Небослов» впервые приходят в московский клуб АРТ’ЭРИА (основатель — московский артист и режиссёр Александр И. Строев). Клуб располагается в Каминном зале ЦДРИ (Центральный дом работников искусства).

В ноябре группа организует в АРТ’ЭРИА первый «Космофест», в котором помимо «Небослова» принимают участие Вовка Кожекин (группа «Станция Мир»), Семён Фролов и группы «Точка Росы», «НедРа» и «Сан-Форэва».

2007 год 
В начале 2007 года группа приступает к записи нового альбома, который выйдет летом под названием «Офигительный».

В январе «Небослов» участвует в Рождественском рок-фестивале в г. Путивле. Впоследствии фестиваль станет традиционным.

29 января «Небослов» принимает участие в необычном событии — большом электрическом концерте в электричке «Москва-Тверь». На концерте присутствует Сергей «Минатоку» Ермаков, который позже становится постоянным звукорежиссёром группы.

27 апреля в клубе Арт’Эрия презентуется музыкальная сказка «Муми-тролль и Шляпа Волшебника». В роли рассказчика выступает актёр театра Вахтангова, заслуженный артист России Юрий Красков.

В мае-июне Илья пишет песни по сказке «Муми-тролль и Комета».

В июне группа снова выступает на фестивале «Пустые Холмы», исполняя помимо обычного репертуара песни из сказки «Шляпа Волшебника».

В течение года музыкальная сказка исполняется на концертах и фестивалях в Москве, Петербурге, Путивле, Зеленограде, Боровске и др.

В июле «Небослов» проводит «Космофест» в рамках фестиваля «Маха Упайа Пати» в Этнодеревне под г. Боровском (Калужская обл.). На сцене с «Небословом» впервые выступают Влад Жигалов (клавишные) и Ольга Шотландия (флейта, мандолина), ставшие позже участниками группы.

В этот период Стася почти не выступает с «Небословом» по причине рождения сына и дочери. Однако она принимает участие в сказках в роли Муми-мамы.

15 сентября «Небослов» принимает участие в «Космофесте», приуроченном к открытию памятника К. Э. Циолковскому в г. Боровске

В конце года группа выступает на космофестовской вечеринке «Сверхновый год», исполняя танцевальные варианты своих песен.

2008 год 

В начале 2008-го года «Небослов» знакомится с московским художником Екатериной Лебедевой, которая впоследствии становится автором обложек альбомов, костюмов и сценического реквизита для постановок сказок.

В мае 2008-го в клубе "АРТ'ЭРИА" проходит презентация второй музыкальной сказки «Небослова» «Муми-тролль и Комета».

В июне группа выступает на фестивале «Пустые Холмы» на сцене Земля. Выступление задерживается на несколько часов из-за разрушения моста. По возвращении с фестиваля Илья пишет песню «Не стоим на мосту», записывает её и выкладывает в Интернет. Песня становится гимном фестиваля «Пустые Холмы».
Летом группа также выступает на фестивалях «Купала на Рожайке», «Маха Упайа Пати», «Золотая кувшинка», «Чаща всего», «Метафест» и др., а также на «Космофесте» в Севастополе.

Август 2008-го стал переломным в истории «Небослова». В группу возвращается клавишница и вокалистка Стася Фофонова. На тот момент в составе насчитывается уже 9 человек. Звучание коллектива становится сложнее, появляется множество серьёзных песен и сложная инструментальная сюита "Времена года".

В конце года выходит «Путёвый» альбом.

2009 год 

В январе 2009-го «Небослов» принимает участие в фестивале «Зимняя Купала на Рожайке» в ЦДХ (Центральном доме художника). Вместе с группой выступает московский музыкант и эксцентрик Денис Клопов.

В феврале группа выступает на фестивале «Путивльский путь. От фольклора до авангарда», проходящем в Выставочном зале ЦДРИ.

С большим успехом в 29 апреля проходит сдвоенная сказка про Муми-тролля в Малом зале ЦДРИ. Светохудожником и постановщиком видеоэффектов выступает Серж Риоки.

В июне выходит альбом «Иногда корабли» (2009) и группа в очередной раз выступает на фестивале «Пустые холмы», на этот раз на сцене «Сириус» клуба «Арт’Эриа».

Помимо уже традиционных летних «Купалы на Рожайке», «Чаще всего» и «Золотой кувшинки» и др., «Небослов» участвует в фестивале «Археология», проводящемся в Севастополе и Одессе.

Летом 2009-го года к группе присоединяется Дмитрий «Диг» Новицкий (барабаны) вместо покинувшего группу Андрея Капустина.

Осенью выходит концертный альбом «БлюзАджазовость» (2009), составленный из «живых» записей 2008—2009 гг.

24 октября «Небослов» участвует в «Космофесте», посвящённом открытию памятника Н.Фёдорову (автор — А.Власов) в г. Боровске.

2010 год 
В феврале Андрей Юренков покидает группу и создает свой собственный проект «Душанбэнд».В марте 2010 года выходит новый альбом «Небослова» — «Большой специалист в этом деле».

В апреле 2010 года к группе присоединяется саксофонист и гитарист Иво Аммондт.

В июне на фестивале «Пустые Холмы» была презентована новая инструментальная сюита «Небослова» «Охота на Снарка» (по одноименной поэме Льюиса Кэрролла).

В августе к группе присоединяется саксофонистка Анна Тертицкая, а Иво берет в руки кларнет и, впоследствии, фагот.

В сентябре группа приступила к записи нового альбома, состоящего из песен, исполнявшихся на концертах в течение весенне-летнего концертного сезона.

В декабре группа дала большой сольный концерт, традиционно именуемый «Отчетным», на котором был презентован альбом, получивший название «Человек, влюбленный в радугу». На этом концерте «Охота на Снарка» превратилась в театрализованное представление (при участии артистов Дмитрия Селезнёва и Юрия Краскова).

Дискография 
Альбомы группы «Небослов»:
 2002 — Чернотроп
 2003 — Летний альбом
 2004 — История ч.2
 2004 — Яблоки Украли
 2005 — Интерактивность 07
 2006 — Варе-А-Ции (сборник)
 2006 — Яблоки Вернули
 2007 — Офигительный
 2008 — Путёвый
 2009 — Иногда корабли
 2009 — БлюзАджазовость (live)
 2010 — Большой специалист в этом деле
 2010 — Порядок (мини-альбом)
 2010 — Человек, влюбленный в радугу
 2011 — Охота на Снарка (soundtarck)
 2011 — Полный туда
 2012 — Бабочки Вавилона
 2013 — Долго светло (инкогнито как группа «The Mash Family»)
 2014 — Чай с котом 
 2015 — Дядя Ринат приехал 
 2015 — Курьерская служба дяди Рината
 2016 — One Worker To Leave A Ship (инкогнито как группа «Silver Spoon») 
 2016 — Любимая слева 
 2017 — Дядя Ринат уехал  
 2018 — Теперь я видел всё  
2019 — Красиво, грустно. Слева 1 см можно отрезать, имхо
2019 — Птицы
2020 — Чай со слоном (группа «The Mash Family»)
2021 — Баден-Баден
2022 — Пора стать звездой

Сказочные альбомы:
 2007 — Муми-тролль и Шляпа Волшебника (2CD) 
 2012 — Муми-тролль и Комета (2CD) 
2018 — Мемуары Муми-папы (3CD)

Сольные альбомы Ильи Небослова:
 1999 — Ровесник уходящего лета
2000 — Скала и Рулон (с группой "Коzинаки") 
 2001 — Хождение по путям (опасно для жизни)
 2003 — Голый альбом
 2005 — Завтрак Туриста (с группой «Доброе У»)
2006 — Кикоz (Яблоки Вернули)
 2007 — Зимний альбом (с группой «Доброе У»)
 2008 — Небо вокруг
 2009 — Не спам
 2010 — Жёлто-синий автобус
 2011 — Продолжаю идти
 2016 — Виноградный альбом (из серии "Акустические каникулы", часть 1)
 2017 — Цыганский альбом (из серии "Акустические каникулы", часть 2)

Факты 
 Начиная с 2003 года группа исполняет заглавную песню мультсериала «Котопёс» (в русском дубляже) на концертах в различных обработках (кантри, диско). Существует легенда, что в мультфильме эта песня звучит в исполнении «Небослова». Лидер группы Илья Небослов неоднократно опровергал её.

Ссылки 
 Официальный сайт группы Небослов
 Группа Небослов ВКонтакте
 Альбомы Небослова на Кругах.ру
 Небослов на Яндекс.Музыке
 Группа Небослов на Контрабанде
 Репортаж телеканала Russia Today о праздновании Дня Космонавтики в России
 Рецензия на альбом «Офигительный» на сайте «Наш неформат»
 Рецензия на музыкальную сказку «Муми-тролль и Шляпа Волшебника» на сайте «Наш неформат»
 Фестиваль «Археология», статья в газете «Новый Севастополь»
 Фестиваль «Пустые Холмы», статья в «Независимая газете»
 АРТ’ЭРИА

Примечания 

Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы Москвы